The Bridge - Live at Bimhuis é o terceiro álbum ao vivo do cantor e compositor Lenine em conjunto com Martin Fondse Orchestra, lançado em 7 de outubro de 2016 pela Coqueiro Verde. O projeto foi gravado em Amesterdã na Holanda na casa de jazz Bimhuis, super reconhecida mundialmente, o projeto durou três anos e finalmente teve seu registro.

Faixas 
CD

DVD

Álbuns de Lenine (cantor)
Álbuns de 2016
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa